45-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Донецьку з 13 по 28 травня 1976 року.

Загальна інформація про турнір 
Фінальний турнір чемпіонату України 1976 року проходив за коловою системою за участі 14 шахістів.

Набравши 9½ очок (+7-1=5) чемпіоном України став 28-річний міжнародний майстер з Одеси Михайло Підгаєць, який на фініші турніру зумів випередити свого земляка Костянтина Лернера на ½ очка. Третє місце посів львівський шахіст Йосип Дорфман (8½ очок).

Із 91 зіграної на турнірі партії — 48 закінчились перемогою однієї зі сторін (52,7%), внічию завершилися 43 партії.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату 
 Партії чемпіонату

1976 у шахах
1976 в українському спорті
Травень 1976
Чемпіонати УРСР із шахів